Kecamatan Kaliwungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kaliwungu (distrikt i Indonesien, lat -6,98, long 110,26), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kaliwungu (distrikt i Indonesien, lat -6,79, long 110,79), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar